

Geografia 
 Ectot-l'Auber – comune francese nella regione della Normandia
 Ectot-lès-Baons – comune francese nella regione della Normandia

Persone 
 Jean de Mannoury d'Ectot – inventore francese